Goffert (Coret), een verzameling gedichten
Het Goffertstadion, ook wel De Goffert genoemd
De Goffert (wijk), een wijk in Nijmegen
Het Goffertpark, een groot park in Nijmegen
Het Canisius College De Goffert, een school in Nijmegen
Station Nijmegen Goffert, een treinstation in Nijmegen